Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 2019 (met de officiële naam St. Petersburg Open 2019) werd van 16 tot en met 22 september 2019 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Siboer Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Sint-Petersburg
ATP-toernooi van Sint-Petersburg